Detta är en lista över Italiens konseljpresidenter sedan Italiens enande 1861. Den italienske regeringschefens titel är på italienska är Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ’Republiken Italiens ministerråds president’, men benämns i massmedia ofta ”Italiens premiärminister”.

Lista över regeringschefer

Kungariket Italien (1861–1946)

Republiken Italien (från 1946)
 Partier

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

Bildanden 1861
 
Italien
Konseljpresidenter
Italien